Гюнтер Майснер (; 18 апреля 1926, Бремен, Бремен, Германия — 5 декабря 1994, Берлин, ФРГ) — немецкий актер театра и кино, владел помимо родного немецкого, ещё тремя: английским, испанским и итальянским.

Карьера 
Сыграв много ролей в кино, среди знаменитых роль Гитлера в «Ас из асов», и в «В стеклянной клетке».

Также, снимался в телефильмах и телесериалах, и играл в театре.

Биография 
Родился в городе Бремен, в 1926 году.

Избранная фильмография 

 1957: A Time to Love and a Time to Die
 1957: Kopf oder Zahl
 1958: Viel Lärm um nichts
 1958: Here I Am, Here I Stay
 1959: Aus dem Tagebuch eines Frauenarztes
 1959: The Death Ship
 1959: The Black Chapel
 1961: Question 7
 1961: The Miracle of Father Malachia
 1961: Diesmal muß es Kaviar sein
 1962: The Counterfeit Traitor
 1963: The Black Cobra
 1963: Hafenpolizei
 1964: Murderer in the Fog
 1965: Code Name: Jaguar
 1966: Горит ли Париж?
 1966: The Quiller Memorandum
 1966: Funeral in Berlin
 1967: The Monk with the Whip
 1969: Ремагенский мост
 1970: Hauser’s Memory
 1970: Poker — Poker
 1971: Willy Wonka & the Chocolate Factory
 1971: Ludwig L
 1973: The Battle of Sutjeska
 1973: Werwölfe
 1974: Die Verrohung des Franz Blum
 1974: The Odessa File
 1974: Borsalino & Co.
 1974: Between Wars
 1975: La Chair de l’orchidée
 1975: Familienglück
 1975: Inside Out
 1976: Voyage of the Damned
 1977: Heinrich
 1977: The Serpent’s Egg
 1978: The Boys from Brazil
 1979: Schöner Gigolo, armer Gigolo
 1979: Breakthrough
 1979: Avalanche Express
 1979: Ticket of No Return
 1980: The American Success Company
 1980: Winston Churchill: The Wilderness Years
 1981: Silas
 1982: Night Crossing
 1982: Blood and Honor: Youth Under Hitler
 1982: Rom ist in der kleinsten Hütte
 1982: L’As des as
 1982: Zwei Tote im Sender und Don Carlos im Pogl
 1983: The Winds of War
 1983: Plem, Plem — Die Schule brennt
 1983: Chamäleon
 1984: Under the Volcano
 1984: Der Mord mit der Schere
 1985: Drei gegen Drei
 1986: Close Up
 1986: Tras el cristal
 1986: Das Geheimnis von Lismore Castle
 1986: Gestatten, Bestatter
 1987: Visperas)
 1987: Indras Rache
 1987: Der elegante Hund
 1988: Zum Beispiel Otto Spalt
 1989: Magdalene
 1989: Bride of the Orient
 1989: Roselyne et les lions
 1989: The Saint: The Big Bang
 1989: Moon Child
 1990: Estación Central
 1990: The Man Inside
 1990: Il piccolo popolo
 1990: Te Rua
 1991: Leporella
 1992: Ruby Cairo
 1993: Faraway, So Close! (In weiter Ferne, so nah!) as Fälscher
 1993: Posthuman
 1993: Harry & Sunny
 1994: The Violin Player
 1994: Air Albatros
 1994: Eine Mutter kämpft um ihren Sohn

Литература 
 Hermann J. Huber: Langen Müller’s Schauspielerlexikon der Gegenwart. Deutschland. Österreich. Schweiz. Albert Langen • Georg Müller Verlag GmbH, München • Wien 1986, ISBN 3-7844-2058-3, S. 656 f.
 Kay Weniger: Das große Personenlexikon des Films. Die Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Produzenten, Komponisten, Drehbuchautoren, Filmarchitekten, Ausstatter, Kostümbildner, Cutter, Tontechniker, Maskenbildner und Special Effects Designer des 20. Jahrhunderts. Band 5: L — N. Rudolf Lettinger — Lloyd Nolan. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2001, ISBN 3-89602-340-3, S. 377 ff.
 Hans-Jürgen Mende: Lexikon Berliner Begräbnisstätten. Pharus-Plan, Berlin 2018, ISBN 978-3-86514-206-1. S. 491.

Примечания 

Киноактёры Германии
Актёры телевидения Германии